Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji China Open 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který zde dokázal triumfovat i do třetice.

Ve finále si za 66 minut poradila světová jednička Djoković s třetím nasazeným Tomášem Berdychem, který prohrál po snadném průběhu 6–0 a 6–2. Srbský tenista zvítězil v 16. vzájemném zápase z celkově osmnácti odehraných. Na okruhu ATP Tour tak získal čtyřicátý šestý titul kariéry a šestý v probíhající sezóně. Na žebříčku ATP si tím upevnil pozici světové jedničky.

Berdych utržil jednu z nejtěžších porážek profesionální kariéry. Srb již vedl 6–0, 5–0 a měl mečbol. Dva „kanáry“ však soupeři neuštědřil, když český hráč dokázal v závěru získat dva gamy. Djoković na China Open prodloužil neporazitelnost a vyhrál 24. pekingský zápas v řadě, což znamenalo pátý titul. Ve finále se utkali vítězové posledních pěti ročníků, když při Srbově neúčasti v roce 2011 tuto událost vyhrál Berdych.

Nasazení hráčů 
  'Novak Djoković (vítěz)
  Rafael Nadal (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (finále)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Grigor Dimitrov (čtvrtfinále)
  Andy Murray (semifinále)
  Ernests Gulbis (2. kolo, skreč kvůli zraněnému ramenu)
  John Isner (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2014